«Мідраша Ционіт» («Midrasha Zionit») — міжнародне єврейське співтовариство, засноване в 2001 році. Організацію заснував радник міністра абсорбції Ізраїлю Шломо Неєман (). Штаб-квартира розташована в Єрусалимі.

Діяльність 
Міжнародне єврейське співтовариство для російськомовних євреїв, яке засноване в Києві у 2001 році як невеликий общинний освітній проєкт і розвинулося в сильну самостійну організацію з центром в Єрусалимі. «Мідраша Ціонит» популязіруют цінності релігійного сіонізму і ортодоксального модернізму. «Мідраша Ціонит» проводить літні та зимові молодіжні освітні табори «Тхелет», семінар и і шабатони в Ізраїлі, СНД, Грузії, Прибалтиці і в США. «Мідраша Ціонит» має власну школу підготовки мадріхів (викладачів) і провідних неформального єврейської освіти «Хілазон». У Києві «Мидраша Ціонит» розташовується в Галицької синагоги і в ній веде громадську та освітню діяльність.

Історія виникнення 
Організація виникла в Києві як невеликий общинний проект і за роки існування розвинулася в сильну самостійну організацію з центром в Єрусалимі. З'явилися свій стиль і педагогічний підхід, а також свої учні, які проживають в Україні, Ізраїлі та СНД. В Ізраїлі, куди репатріювала велика кількість учасників проєктів і викладачів, вони служать в армії, вчаться в вишах, викладають в школах, будують громадські поселення.

Цілі організації 
Залучення до культури, традиції і релігії Ізраїлю на високому інтелектуальному рівні, вивчення Тори і історії єврейського народу і Ізраїлю. Проводить літні та зимові молодіжні освітні табори «Тхелет», семінари і шабатони в Ізраїлі, СНД і в країнах Балтії. Має власну школу підготовки викладачів (т. зв. «мадріхів») і провідників неформального єврейської освіти «Хілазон».

Місцеперебування 

У Києві розташовується в Галицькій синагозі і в ній же веде громадську та освітню діяльність.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт організації «Мидраша Ціонит»  
 Офіційний канал на YouTube
 Сторінка в соціальній мережі  Facebook
 Сторінка в соціальній мережі  Вконтакте
 Рав Еліша Хенкин: Першим сіоністом був Всевишній

Див. також 
 Галицька синагога (Київ)
 Hillel CASE
 Сіонизм
 Єврейська громада

Громадські організації
Сіонізм
Юдаїзм
Єврейські організації